Рікардо Морріс ():
 Рікардо Морріс (футболіст, 1992) — ямайський футболіст
 Рікардо Морріс (футболіст, 1994) — барбадоський футболіст.